Kostelec kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kostelec u Heřmanova Městce, ort, Pardubice, 
 Kostelec na Hané, ort, Olomouc, Okres Prostějov, 
 Kostelec (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Kostelec (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Kostelec (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar